

Biografie 
 Émile Henriot (chimico)
 Émile Henriot (scrittore)